Михаил Христофорович Лео (1826—1904) — российский генерал от инфантерии, герой русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

Биография 
Родился 19 мая 1826 года, происходил из дворян Тамбовской губернии. Образование получил в Тамбовской гимназии. В военную службу вступил 4 мая 1843 года юнкером в Литовский егерский полк. 1 июня 1846 года произведён в прапорщики. В 1844—1846 годах находился на Кавказе, принимал участие в Даргинском походе.

27 июня 1847 года переведён в Подольский егерский полк. 23 июля 1849 года произведён в подпоручики. С Подольским полком совершил поход в Венгрию. 21 февраля 1853 года получил чин поручика Перновского гренадерского полка и 21 ноября 1854 года — штабс-капитана. Во время Крымской войны находился в составе войск, охраняющих побережье Балтийского моря. 3 мая 1860 года произведён в капитаны, 12 мая 1863 года — в майоры, 11 января 1868 года — в подполковники и 2 февраля 1872 года — в полковники. С 15 января 1870 года командовал 16-м стрелковым батальоном.

3 августа 1877 года Лео был назначен командиром 64-го пехотного Казанского полка, во главе которого принял участие в начавшейся русско-турецкой войне. Состоял в отряде генерала М. Д. Скобелева, отличился при штурме Плевны и под Шейново. За Плевну Лео 17 октября 1877 года был награждён золотой саблей с надписью «За храбрость». 27 марта 1880 года ему был пожалован орден Св. Георгия 4-й степени.

Также за боевые отличия 28 декабря 1877 года он был произведён в генерал-майоры.

10 сентября 1879 года Лео был назначен командиром 1-й бригады 30-й пехотной дивизии, а 10 ноября 1886 года получил в командование 1-ю стрелковую бригаду. 30 августа 1887 года произведён в генерал-лейтенанты. 2 июня 1900 года уволен в отставку с производством в генералы от инфантерии и с мундиром и пенсией, до самой отставки числился в 16-м стрелковом полку и в 64-м пехотном Казанском полку. Скончался 11 января 1904 года, похоронен в Москве на кладбище Новодевичьего монастыря.

Его брат Николай был генерал-майором.

Награды 
Среди прочих наград Лео имел ордена:
 Орден Святого Станислава 3-й степени (1856 год)
 Орден Святой Анны 3-й степени (1858 год)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1865 год)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с бантом (1872 год, за беспорочную выслугу 25 лет в офицерских чинах)
 Орден Святой Анны 2-й степени (1874 год)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (1877 год)
 Золотая сабля с надписью «За храбрость» (17 октября 1877 года)
 Орден Святого Станислава 1-й степени с мечами (1879 год)
 Орден Святого Георгия 4-й степени (27 марта 1880 года)
 Орден Святой Анны 1-й степени (1883 год)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (1891 год)
 Орден Белого орла (14 мая 1896 года)

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Генералы от инфантерии (Российская империя)
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святой Анны 1-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени с мечами
Кавалеры ордена Святой Анны 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 1-й степени с мечами
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 3-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени с бантом
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени с мечами
Кавалеры ордена Белого орла (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники Кавказской войны